Кособский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Тляратинском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Кособ.

Население

Состав 

Также в состав сельсовета входит кутан Кособский, расположенный на территории Бабаюртовского района.

Примечания 

Муниципальные образования Тляратинского района
Сельские поселения Дагестана